Flaxen kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Flaxen, Närke, sjö i Askersunds kommun,  (4,93 ha)
Flaxen (Hällefors socken, Västmanland), sjö i Filipstads kommun och Hällefors kommun,  (1,83 km²)
Flaxen (Skinnskattebergs socken, Västmanland), sjö i Skinnskattebergs kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn